McTaggart bezeichnet:
 McTaggart (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada

McTaggart ist der Familienname folgender Personen:
 Anne McTaggart (* 1970), schottische Politikerin
 David McTaggart (1932–2001), kanadischer Umweltschützer
 Joanne McTaggart (* 1954), kanadische Sprinterin
 John McTaggart Ellis McTaggart (1866–1925), englischer Philosoph
 Olivia McTaggart (* 2000), neuseeländische Stabhochspringerin
 Richard McTaggart (?), englischer Boxer
 Robert McTaggart (1945–1989), schottischer Politiker
 William McTaggart (1835–1910), schottischer Maler

Siehe auch:
 William MacTaggart (1903–1981), schottischer Maler 
 Ferchar, 1. Earl of Ross (auch: MacTaggart; * um 1190, † 1251), schottischer Adeliger